О́грский край () — административно-территориальная единица в центральной части Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоит из шестнадцати волостей и городов Икшкиле, Лиелварде, Кегумс и Огре, который является центром края. Граничит с Саласпилсским, Ропажским, Сигулдским, Цесисским, Мадонским, Айзкраукльским, Бауским и Кекавским краями.

Край был образован в 2009 году, однако был реформирован 1 июля 2021 года в рамках административно-территориальной реформы, объединившей бывший Огрский, Икшкильский, Лиелвардский и Кегумский края.

Население 
На 2021 год население края составляло 57 617 человек 

Национальный состав населения края на 2021 год

Территориальное деление 
 Бирзгальская волость ()
 город Икшкиле ()
 город Кегумс ()
 Кейпенская волость ()
 Крапская волость ()
 Лауберская волость ()
 Ледманская волость ()
 город Лиелварде ()
 Лиелвардская волость ()
 Мадлиенская волость ()
 Мазозольская волость ()
 Меньгельская волость ()
 город Огре ()
 Огресгальская волость ()
 Рембатская волость ()
 Сунтажская волость ()
 Таурупская волость ()
 Тинужская волость ()
 Томская волость ()
 Юмправская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Огрского края